Понтианак () е град в Индонезия, който се намира точно на екватора. Населението му е 554 764 жители (2010 г.). Има площ от 107,82 кв. км. Телефонният му код е +62 561. Намира се в часова зона UTC+7 на делтата на река. Основан е на 23 октомври 1771 г. Понтианак разполага с летище.

География

Климат

Източници 

Градове в Индонезия